Guillaume, arvstorhertig av Luxemburg (Guillaume Jean Joseph Marie), född 11 november 1981 i Luxemburg, är äldsta barn till storhertig Henri och hans hustru Maria Teresa Mestre. Han är ättling till huset Nassau, grundat 1093, vilket har regerat Luxemburg sedan 1890; Guillaume har varit tronarvinge till Luxemburgs tron sedan hans faders trontillträde 2000. Han tituleras HKH Arvstorhertigen, och är prins av Nassau och Parma. 

Hans gudföräldrar är ärkehertiginnan Marie Astrid av Österrike och prins Guillaume av Luxemburg, hans faster respektive farbror. Arvstorhertigen är femmänning med sin svenska kollega kronprinsessan Victoria (eftersom hans farmors morfars föräldrar var svenska kung Oscar II och drottning Sofia).

Utbildning 

Guillaumes utbildning inkluderar Lycée Robert-Schumann i Luxemburg, internatskolorna Beau Soleil och Institut Le Rosey i Schweiz, samt militärakademin Royal Military Academy Sandhurst i engelska Camberley. Han påbörjade sina högre studier i Storbritannien där han studerade vid University of Durham och Brunel University, båda i England, med kandidatexamen Bachelor of Science i internationell politik. Han tog 2009 en examen från Université d’Angers.

Romans 

Hans enda tidigare kända förhållande var med norska Pia Haraldsen, adopterad dotter till Sonja av Norges brorson (hon är född Haraldsen). De möttes 2001 på kronprins Haakon av Norge och Mette-Marit Tjessem Høibys bröllop. Deras förhållande varade ett år mellan 2002 och 2003.

Giftermål 
Den 26 april 2012 meddelade hovet att arvstorhertigen förlovat sig med grevinnan Stéphanie de Lannoy. De gifte sig i en civil ceremoni 19 oktober 2012 och i en kyrklig ceremoni dagen efter, 20 oktober 2012. Stéphanie är åttamänning till Guillaumes far.

Barn 

Den 10 maj 2020 föddes Guillaume och Stephanies första barn, prins Charles av Luxemburg.

Fritid och arbete 

Guillaume är intresserad av musik och sport; han spelar piano och tycker om fotboll, att simma och volleyboll. Han talar luxemburgiska, franska, tyska och engelska. Med jämna mellanrum representerar han sina föräldrar när de istället har andra åtaganden.

Syskonen 

Guillaume har fyra yngre syskon: Félix, Louis, Alexandra och Sébastien.

Anfäder

Referenser

Externa länkar

Födda 1981
Nuvarande tronarvingar
Huset Bourbon-Parma
Män
Levande personer
Luxemburgska prinsar